Brabham BT44 — гоночный автомобиль команды Формулы-1 Brabham, выступавший в Чемпионатах мира с  по  год.

История

Результаты выступлений в гонках

Примечания

Литература 

Шасси Brabham Формулы-1